Крекша — название рек.

 Крекша — река в Ярославской области, приток Сахи.
 Крёкша — река в Новгородской области, приток Тулебли.
 Крёкша — деревня в Старорусском районе Новгородской области.